Асфельд:

 Асфельд — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. 
 Асфельд — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.